słoń – nazwa trzech gatunków zwierząt z rodzaju Loxodonta i Elephas rodziny słoniowatych
 słoń – popularne określenie maski przeciwgazowej Bss-Mo-4u
 Słoń – film Gusa Van Santa, przedstawiający masakrę w Columbine High School
 Słoń – polski herb szlachecki
 Słoń – polski raper
 Słoń – skała na Wielkim Grochowcu w Ryczowie
 Słoń – skała w miejscowości Łutowiec
 Słoń (arab. Al-Fil) – 105. sura Koranu
 Słoń – symbol amerykańskiej Partii Republikańskiej

Zobacz też 
 mirunga – rodzaj ssaków z rodziny fokowatych zwyczajowo zwanych też słoniami morskimi